Эйюбов — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Эйюбов, Джейхун Джамиль Оглы (род. 1986) — российский дзюдоист.
 Эйюбов, Рашад Эльман оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.